Puchar Challenge siatkarzy 2014/2015 - 8. sezon pucharu Challenge rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

System rozgrywek 
Rozgrywki składały się z dwóch rund kwalifikacyjnych, 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, półfinałów i finałów. Nie rozgrywane były mecze o 3. miejsce. W 1/16 finału do rozgrywek dołączyły drużyny, które odpadły w 1/16 finału Pucharu CEV.

We wszystkich rundach rozgrywa się dwumecze (mecz i rewanż). Według regulaminu o zwycięstwie w dwumeczu decyduje liczba zdobytych punktów. Punkty przyznawane są: przy wyniku 3:0 lub 3:1 - 3 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego, zaś przy wyniku 3:2 - 2 punkty dla zwycięzcy, 1 punkt dla przegranego. W przypadku remisu punktowego o awansie decyduje dodatkowy "złoty" set rozegrany do 15 punktów. Set ten rozgrywa się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego seta drugiego spotkania.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki 

|}

III runda 

|}

1/8 finału 

|}

Ćwierćfinały 

|}

Półfinały 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Challenge w piłce siatkowej mężczyzn
2014 w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej